Яэль (, «серна», «горная козочка») — еврейское библейское имя. Может означать:
  — имя.
 Яэль (Иаиль) — персонаж Книги Судей.
  — операция Армии Обороны Израиля.
 Яэль (Мерказ-Яэль) — общинное поселение в Израиле.
  — источник в Иерусалиме.